Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat North Dakota.

Gouverneurs van North Dakota (1889–heden)

North Dakota
Gouverneur